BZN peut faire référence à :
  ;
 Band Zonder Naam (en français, Groupe Sans Nom), un ancien groupe néerlandais.